Liverpool je lahko:

 Liverpool, Anglija
 Liverpool, Limón Province
 Liverpool, New South Wales, Australija
 Liverpool, New York, ZDA
 Liverpool, Nova Scotia, Kanada
 Liverpool, Pensilvanija
 Liverpool, Teksas
 Liverpool F.C. - športni klub
 HMS Liverpool